Еловки — название населённых пунктов:

Россия 
 Еловки — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Еловки — деревня в Лухском районе Ивановской области.

См. также 
Еловка